Gris - sinônimo de cinza ou cinzento.
GRIS - gerenciamento de risco.
Jean Antoine Arthur Gris (1829-1872) - botânico francês.
Juan Gris (1887-1927) - pintor e escultor espanhol.
Corpo de Polícia Armada e de Tráfico
Gris - jogo eletrônico